Grettenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grettenbach (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grettenbach (Gfällklinge), linker Zufluss des Bachs durch die Gfällklinge (zum Blaubachsee) bei Bemberg, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Krättenbach
 Krettenbach